Пембертон ()

Географические объекты 
  — город в штате Западная Австралия.
  — город в районе Уиган графства Большой Манчестер (Англия).
 Пембертон — город в округе Блу-Эрт штата Миннесота (США).

Фамилия 
 Пембертон, Брок:
  (1885—1950) — американский антрепренёр, создатель премии «Тони» и лауреат её специальной премии (1950, посмертно).
  (1953—2016) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Нью-Йорк Метс».
 Пембертон, Генри:
  (1694—1771) — британский врач и литератор, член Королевского общества (с 1720), редактор 3-го издания «Математических начал натуральной философии» (1726).
 Пембертон, Генри Джеймс (Дик) (1893/1894—1958) — британский регбист, победитель чемпионата графств в составе сборной региона Мидлендс (1914).
  (? — 1616) — английский политик, член Палаты общин (1604—1614).
  (род. 1940) — австралийский предприниматель и спортивный функционер, председатель организационного комитета летних Олимпийских игр 2000 года.
  (род. 1971) — спринтер с Американских Виргинских Островов, бронзовый медалист Панамериканских игр в эстафете 4×100 м (1991).
  — новозеландский документалист, лауреат премий Air New Zealand Screen Award (2007) и Qantas (2008) за режиссуру документального фильма).
  (род. 1996) — американский баскетболист, игрок чемпионата Израиля в составе ашдодского клуба «Маккаби».
  (1550—1613) — английский золотых дел мастер и политик, лорд-мэр Лондона (1611).
  — американский химик, редактор журнала Annual Review of Analytical Chemistry (2015—2021).
  (1741—1790) — председатель Верховного суда Новой Шотландии (1788—1789).
 Пембертон, Джозеф:
 Пембертон, Джозеф (? — 1817) — ирландский политик, шериф (1796—1797) и лорд-мэр (1806—1807) Дублина.
 Пембертон, Джозеф (род. 1989) — легкоатлет Сент-Киттса и Невиса, рекордсмен Ангильи по прыжкам в длину (с 2006).
 Пембертон, Джозефин — британский биолог.
 
 Пембертон, Джулиан — нидерландский тяжелоатлет, бронзовый медалист Панамериканских игр в весе до 82,5 кг (1955).
 Пембертон, Дэниел (род. 1977) — британский композитор.
 Пембертон, Кристофер Роберт (1765—1822) — британский врач, член Королевской коллегии врачей (с 1796).
  (1866—1944) — английский футболист, игрок Футбольной лиги Англии в составе клуба «Аккрингтон».
  (1863—1950) — британский писатель.
 Пембертон, Патрик (род. 1982) — коста-риканский футбольный вратарь.
  (1875—1949) — британский филателист; один из подписавших Список выдающихся филателистов; сын Эдварда Пембертона.
 Пембертон, Рис — британский художник-постановщик, лауреат премии Гильдии телепродюсеров и режиссёров (1957).
  (род. 1969) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клубов «Детройт Тайгерс» и «Бостон Ред Сокс».
 Пембертон, Софи (1869—1959) — канадская художница.
 Пембертон, Стивен:
 Пембертон, Стив (род. 1967) — британский актёр, комик и сценарист.
  — специалист по компьютерным технологиям, разработчик языка программирования ABC, главный редактор журнала ACM Interactions (1998—2004).
  (1921—1999) — британский общественный деятель, председатель Союза работников транспорта и рабочих (1976—1982).
  (1858—1944) — американский предприниматель и политик, временный председатель Сената штата Иллинойс (1907—1909).
  (род. 1981) — австралийская нетболистка, игрок чемпионата Австралии и Новой Зеландии в составе клуба «Уэст-Кост Фивер».
  (1841/1843-1922) — американский юрист, председатель Верховного суда штата Монтана (1893—1899).
  (1923—2007) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Сент-Килда».
  (1624—1697) — английский судья, верховный судья королевской скамьи (1681—1682) и председатель Суда общих тяжб (1683).
 Пембертон, Эдвард:
  (1823—1910) — британский политик, член Палаты общин (1868—1885).
 Пембертон, Эдвард Лойнс (1844—1878) — британский филателист, отец Персиваля Пембертона.
  (1908—1989) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Мельбурн».
 Пембертон, Элизабет — американская яхтсменка, чемпионка Северной Америки в классе «420» (2013).

  (1911—1997) — британский художник и иллюстратор, чьи работы входятв частности в собрание Имперского военного музея.
  (1927—2013) — британский банкир, заведующий Банком Англии (1983—1993).

См. также 
 Обрушение фабрики «Пембертон Милл»
 Леле, Пембертон — боксёр Соломоновых Островов, серебряный медалист Тихоокеанских игр в лёгком весе (2019).